Slodtz ist der Familienname folgender Personen:

 Ambroise Slodtz (1702–1758), französischer Bildhauer, Sohn von Sébastien Slodtz
 René-Michel Slodtz (1705–1764), französischer Bildhauer, Sohn von Sébastien Slodtz
 Sébastien Slodtz († 1726), französischer Bildhauer flämischer Herkunft